Donja Dubrava (Zagreb), een district van de Kroatische hoofdstad
 Donja Dubrava (Međimurje), een gemeente in de Kroatische provincie Međimurje